Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Monterey:

  – rimorchiatore varato nel 1862 e radiato nel 1892
  – monitore varato nel 1891 e radiato nel 1921
  – portaerei leggera della classe Independence, varata nel 1943 e radiata nel 1956
  – incrociatore lanciamissili della classe Ticonderoga, varato nel 1990 e ancora in servizio attivo